Husitská trilogie může být:

 Husitská trilogie (Jirásek) – trojice dramat resp. divadelních her Aloise Jiráska: 
 Jan Hus 
 Jan Žižka 
 Jan Roháč 

 Husitská revoluční trilogie – trojice českých filmů režiséra Otakara Vávry a scenáristy Miloše Václava Kratochvíla natočená na motivy děl Aloise Jiráska:
 Jan Hus – český film z roku 1954
 Jan Žižka – český film z roku 1955
 Proti všem – český film z roku 1956

 Husitská trilogie (fantasy) – historická fantasy sága autora Andrzeje Sapkowského

 Husitská trilogie (Janda) – kniha Bohumila Jandy

Reference